Бренді Лав () — американська порноакторка, а також співвласниця компанії «No Rivals Media» мультимедіа-компанії для дорослих.

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Уродженці Ралі
Американські порноакторки
Американські жінки-моделі
Американці німецького походження
Американські блогерки
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами